Infante peut faire référence à : 
 Infante, nom donné aux jeunes filles des familles royales espagnoles et portugaises.
 Infante Isabelle d'Espagne
 Pavane pour une infante défunte pièce de Maurice Ravel.
 Antoni Infante (né en 1958), homme politique valencien.
 Guillermo Cabrera Infante (1929-2005), écrivain cubain. 
Marta Fernández Infante (née en 1994), nageuse espagnole. 
 
Pedro Infante (1917-1957), acteur et chanteur mexicain.